

Лонг-Крік — місто, штат Орегон
 Лонг-Крік — селище, штат Іллінойс